Wozencraft ist der Familienname folgender Personen:

John McReynolds Wozencraft (* 1925), US-amerikanischer Informatiker
Kim Wozencraft (* 1955), US-amerikanische Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
Oliver M. Wozencraft (1814–1887), prominenter US-amerikanischer Siedler in Kalifornien
W. Christopher Wozencraft (1953 oder 1954 – 2007), US-amerikanischer Mammaloge